Тална́х — топоним в России. Распространён в Красноярском крае.

 Талнах — район города Норильска, имевший статус города с 1982 по 2004 год. 
 Талнах, в народе Талнашка — правый приток реки Норильской, бассейн реки Пясины.